Regondi ist der Familienname folgender Personen: 

 Ambrosius Regondi (1608–1681), italienischer Steinmetzmeister und Bildhauer des Barocks
 Giorgio Regondi (1616–1681), italienischer Steinmetzmeister und Bildhauer des Barocks
 Giulio Regondi (1822–1872), italienischer Komponist und Gitarrist
 Gotthard Regondi († 1728), Mönch im Stift Altenburg
 Johann Baptist Regondi (1703–1762), italienischer Steinmetzmeister und Bildhauer des Barocks
 Maria Amanda Regondin († 1712) Chorfrau im Augustiner-Frauenkloster in der Himmelpfortgasse
 Marian Regondi, Mönch im Stift Lilienfeld
 Raymundus Regondi (eigentlich Johannes Franz Regondi; 1652–1715), Abt des Stiftes Altenburg
 Sebastian Regondi (um 1664–1717), italienischer Steinmetzmeister und Bildhauer des Barocks